Delavan ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Delavan (Illinois), im Tazewell County
 Delavan (Minnesota), im Faribault County
 Delavan (Wisconsin), im Walworth County
 Delavan (Town), Town(ship) im Walworth County, Wisconsin
 Delavan Township (Illinois), im Tazewell County
 Delavan Township (Minnesota), im Faribault County

Delavan ist der Name folgender Personen:
 Pablo Delavan, Astronom